Арутуа (, остров Рюрика) — атолл в северо-западной части Туамоту (Французская Полинезия). Расположен в 40 км к юго-востоку от Рангироа.

География 
Атолл имеет форму круга диаметром 29 км. Главное поселение — Раутини. Арутуа состоит из 57 маленьких островков, или моту, площадью 15 км². В центре расположена большая лагуна, в которой выращивается жемчуг.

История 
Остров был открыт голландским путешественником Якобом Роггевеном в 1722 году. В 1816 году мимо острова проплывал русский путешественник Отто Евстафьевич Коцебу, назвавший атолл остров Рюрик в честь основателя государства Российского.

Административное деление 
Острова Арутуа, Апатаки и Каукура образуют коммуну Арутуа, которая входит в состав административного подразделения Туамоту-Гамбье.

Население 
Численность населения Арутуа — 680 человек (2012). Основное занятие местных жителей — производство копры.

Примечания

См. также 
 Список островов Французской Полинезии

Ссылки 

 Информация об атолле

Атоллы
Острова Пализер
Коммуны Французской Полинезии